La Batalla de Benevento, enfrontà l'any 275 aC les legions romanes contra l'exèrcit del rei Pirros de l'Epir, el qual va ser derrotat.
 La Batalla de Benevento, de l'any 214 aC, durant la Segona Guerra Púnica. Tiberi Semproni Gracus derrotà els cartaginesos.
 La Batalla de Benevento, ocorreguda el 26 de febrer de 1266, que enfrontà els sicilians de Manfred de Sicília amb els francesos de Carles d'Anjou, que van guanyar.